Mužská čtyřhra New York Open 2019 probíhala okolo poloviny února 2019. Do deblové soutěže uniondalského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu v hale nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Max Mirnyj a Philipp Oswald, jehož členové do soutěže nezasáhli. Mirnyj ukončil po sezóně 2018 profesionální kariéru.

Vítězem se stal nenasazený německý pár Kevin Krawietz a Andreas Mies, který ve finále zdolal mexicko-pákistánskou dvojici Santiago González a Ajsám Kúreší po dvousetovém průběhu 6–4 a 7–5. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a získali premiérové tituly na okruhu ATP Tour. Jako pár odehráli čtvrtou hlavní soutěž na túře ATP, s premiérou ve Wimbledonu 2018. V předchozí kariéře vybojovali šest trofejí na challengerech.

Nasazení párů 

  Bob Bryan /  Mike Bryan (1. kolo)
  Ken Skupski /  Neal Skupski (1. kolo)  Luke Bambridge /  Jonny O'Mara (čtvrtfinále)  Robert Lindstedt /  Tim Pütz (semifinále)''

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

New York Open
ATP Tour 2019
Tenis v USA v roce 2019